

Sigle 
 Royal Bank of Scotland
 Regionalverkehr Bern-Solothurn, società ferroviaria svizzera a scartamento ridotto

Biologia 
 RBS – Ribosome Binding Site, altro modo per definire la Sequenza di Shine-Dalgarno.

Codici 
 RBS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Orbost (Australia)

Altro 
 RBS 23 BAMSE – missile SAM svedese

Televisione 
 RBS –  acronimo di Republic Broadcasting System, il precedente nome di GMA Network.